Procházková ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Procházková (* 1984), slowakische Skilangläuferin
 Alena Procházková (Schauspielerin) (* 1945), tschechische Schauspielerin
 Barbora Procházková (* 1991), tschechische Leichtathletin
 Hana Procházková (* 1977), tschechische Badmintonspielerin
 Iva Procházková (* 1953), tschechisch-deutsche Schriftstellerin
 Zdenka Hartmann-Procházková (1926–2021), tschechisch-österreichische Schauspielerin

cs:Procházka